Эксены (Ecsenius) — род собачковых (Blenniidae). В настоящее время описано 53 вида.

Виды

Примечания

Ссылки 
 
 

Собачковые